

Patronymie 

 Roald Amundsen (1913-1985), footballeur norvégien ;
 Roald Amundsen (1872-1928), explorateur polaire norvégien, premier homme à atteindre le pôle Sud.

Roald Amundsen peut aussi désigner :
 le HNoMS Roald Amundsen, frégate de la marine royale norvégienne, mise en service en 2007 ;
 le Roald Amundsen, brick allemand construit en 1952.

Notes et références